Filete (del francés filet) puede referirse a:

 El filete, lonja delgada de pescado o carne.
 El filete, también llamado bistec o bife; lonja delgada de carne roja.
 El filete Chateaubriand, receta francesa de una pieza de carne de res de gran tamaño obtenida del solomillo, generalmente asada a la parrilla.
 El filete de Sajonia, también llamado Kasseler o Kassler ; filete de carne de cerdo puesto en salazón y un poco ahumado.
 El filete reestructurado, producto cárnico reestructurado en forma de filete.
 El filete ruso, también llamado Salisbury steak o Hamburger steak ; preparación a base de carne picada de vacuno (en algunas ocasiones de carne de cerdo o, incluso, una mezcla de ambas).
 El filete Stroganoff, filete de carne de ternera cortado en dados y acompañado con setas, cebollas y salsa hecha de crema agria, servido sobre arroz o pasta.
 El filete tártaro, también llamado bistec tártaro, tartar de ternera o steak tartare ; plato elaborado con carne de vacuno picada cruda.
 El filete miñón (en francés, filet mignon), una parte del solomillo del cerdo o de la ternera.

Además, puede hacer referencia a:
 El filete, arreo utilizado en equitación.
 El filete o fileteado; estilo artístico de pintar y dibujar típico de Buenos Aires (Argentina).
 El filete, moldura que separa el espacio que hay entre un fuste y una columna.

Enlaces externos